Номура (野村 «деревня в поле», 埜村 «деревня в глуши») — японская фамилия. Известные носители:
 Номура, Августин Дзюнъити (род. 1881) — католический прелат, епископ Нагои с 5 апреля 1993 года.
 Номура, Ёситаро (1919—2005) — японский кинорежиссёр.
 Номура, Китисабуро (1877–1964) — японский военно-морской деятель, адмирал. Посол Японии в США в 1940–1941 гг.
 Номура, Тадахиро (род. 1974) — японский дзюдоист.
 Номура, Тоёкадзу (род. 1949) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азии, чемпион Японии по дзюдо.
 Номура, Тосиро (род. 1954) — японский астроном.
 Номура, Тэцуя (род. 1970) — японский игровой дизайнер и художник.